Henk Breuker (1914-2003), pottenbakker
Remco Breuker (1972), Nederlands Korea-deskundige
Willem Breuker (1944-2010), muzikant en componist